Property law bezeichnet:
 Property law (England und Wales), ein Rechtsgebiet in England und Wales
 Property law (Vereinigte Staaten), ein Rechtsgebiet in den Vereinigten Staaten

Siehe auch
 Sachenrecht